Хуадянь

 Хуадянь — городской уезд в Китае в городском округе Гирин провинции Гирин.
 «Хуадянь» — китайская государственная энергетическая корпорация.